WTA-toernooi van Indianapolis (gravel), een gravel-toernooi in de jaren 1969–1986, ook bekend als US Clay Court Championships
 WTA-toernooi van Indianapolis (VS), een hardcourt-toernooi in de jaren 1972–1973 en 1983–1992, ook bekend als Virginia Slims of Indianapolis

Indianapolis
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in Indianapolis